Юрий Юрьевич Дуванов (род. 25 марта 1953, Бабушкин, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (1999).

Биография 
Родился 25 марта 1953 года.

После окончания средней школы окончил Московское театральное училище имени М. Щепкина (1974 год, курс М. Царёва).

С 1974 года — актёр Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне — Электротеатр Станиславский).

Признание и награды 
 заслуженный артист Российской Федерации (1999)

Творчество

Роли в театре

Московский драматический театр имени К. С. Станиславского→Электротеатр Станиславский 
 Продавец дождя — Джим
 Царевна-лягушка — Иванушка-дурачок
 Иванов (А. П. Чехова) — Шабельский
 Полонез Огинского — Иван
 Улица Шолом-Алейхема, д. 40 — Фёдор Петрук
 Ещё не вечер — Сергей
 Четыре допроса — Корольков
 Собачье сердце (М. А. Булгакова) — доктор Борменталь
 Мещанин-дворянин (Мольера) — учитель танцев
 Мужской род, единственное число — Френк Хардер
 Трах-бах, или Юбилей у Чарли — Эрни Кьюзак
 Завещание по-итальянски — Луиджи
 Английская рулетка — Ричард и Данкен

Театр «Модерн-опера» 
 История Солдата — Солдат

Театр Луны 
 Сны взрослого Робинзона — Робинзон

Фильмография 
  — Долгие вёрсты войны — Климчук
 1975 — Победа присуждается…
 1975 — О чём не узнают трибуны — Борис Малейнов, юный талантливый боксёр
 1975 — Родины солдат — Воронов
  — Всё дело в брате — Андрей Калиткин
  — Родное дело — Василий
  — Жизнь моя — армия
 1980 — К кому залетел певчий кенар — Володя Максимов
 1980 — Ожидание — Серёжа
  — Шофёр на один рейс — Петя Артюхин, студент-музыкант, учится на композиторском факультете
  — Весна надежды — Володя
 1983 — Карантин — папа
 1983 — Торпедоносцы — Веселаго
  — Воскресный папа — Дмитрий Дмитриевич Сергеев, врач, отец Алёши
 1985 — Жил отважный капитан — Андрейчук
 1985 — Перед самим собой — Никитин
  — Была не была — Юрий Николаевич Колесников, учитель физики, школьный руководитель художественной самодеятельности
  — Новоселье в старом доме (фильм-спектакль) — Игорь Лагутин
  — Однажды вечером (короткометражный)
  — Неизвестные страницы из жизни разведчика — Пётр Ильич Халязин
  — Идеальная пара (Россия, Украина) — Виктор
  — Мастер и Маргарита — сотрудник ГПУ
  — Трое. Любовная история конца XX века
  — Не послать ли нам… гонца? — Алексей, новый русский
  — Стилет — Виноградов
  — Чужой беды не бывает
  — Дальнобойщики 2 (3-я серия «Чужой беды не бывает») — капитан милиции
  — Жизнь — поле для охоты — Павел Петрович Строков, подполковник из МУРа
  — Трое с площади Карронад — капитан второго ранга
 2008 — Дети белой богини — Виктор Михайлович Кашин, доктор
 2008 — Хиромант 2 — Владимир Доброхотов, врач, следящий за Катей и Ларисой
  — Лесник — Дмитрий Орлов, муж Татьяны
  — Срочно в номер 3 — Евгений Лимонов, муж убитой женщины
  — Склифосовский 3 — Игорь Борисович Гриневич, орнитолог
  — Братаны 4 — Черников, отец Вики
  — Всё только начинается — ''Борис (Бэримор), муж Дины

Примечания 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Московский драматический театр им. К. С. Станиславского
Персоналии:Театр Луны